Grand Prix Series 2016 – GPS 3 – trzeci turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2016, który odbył się w dniach 16–17 lipca 2016 roku na Stadionie Miejskim w Gdyni.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stadionie Miejskim zawody były trzecim turniejem sezonu 2016 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na trzy czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – czołowa ósemka awansowała do ćwierćfinałów, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na podstawie wyników poprzedniego turnieju. W ramach przygotowań do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 Brytyjczycy wystawili dwa zespoły – Royals i Lions – zastępujące w tej edycji reprezentacje Anglii i Walii.

Brytyjski finał na swoją korzyść rozstrzygnęli zawodnicy Royals, trzecie miejsce Rosjan dało im natomiast tytuł mistrzów Europy. Jednodniowy bilet kosztował 15 złotych, zaś dwudniowy 20 PLN. Turniej był również transmitowany w Internecie oraz w telewizji Polsat Sport Extra.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

G
2016 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gdyni
Rugby union w Polsce
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce